Le terme église Saint-Matthieu s’applique à plusieurs édifices :
 aux États-Unis :
 l-église Saint-Matthieu de Central Falls, dans l'État de Rhode Island.
 en France :
 l'église Saint-Matthieu d'Andouillé dans la Mayenne.
 l'église Saint-Matthieu de Colmar dans le Haut-Rhin.
 l'église Saint-Matthieu de Laguiole dans l'Aveyron.
 l'église Saint-Matthieu de Marseille dans les Bouches-du-Rhône.
 l'église Saint-Matthieu d'Orliac dans la Dordogne.
 l'église Saint-Matthieu de Quimper dans le Finistère.
 l'église Saint-Matthieu de Strasbourg dans le Bas-Rhin.
 à Jersey
 l'église Saint-Matthieu sur l'île Anglo-Normande de Jersey.
 aux Pays-Bas :
 l'église Saint-Matthieu de Maastricht, aussi appelée église Saint-Matthias.
 au Royaume-Uni
 l'église Saint-Matthieu de Chapel Allerton.

Homonymie